Уфа́ — топоним в России:

Реки 
 Уфа — правый приток реки Белой.

Населённые пункты

Россия 
 Уфа — город, столица Республики Башкортостан.
 Уфа — городской округ на территории города Уфы
 Уфа — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Уфа — деревня в Вагайском районе Тюменской области.

Железнодорожная станция 
 Уфа — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Аэропорт 
 Уфа — международный аэропорт города Уфы.

Пристани 

 Уфа I — городская пристань Уфимского речного порта
 Уфа II — городская пристань Уфы

Спорт 
 «Уфа» — футбольный клуб.
 «Уфа» — женский футбольный клуб.

Прочее 
 Уфа — название рода в составе северо-западных башкир.
 «Уфа» — ежемесячный общественно-политический социальный журнал, издаваемый в Уфе
 «Уфа» — броневой поезд, построенный Уфимским ТРЗ; в 1943 году, с бронепоездом «Салават Юлаев», вошли в состав 60-го бронедивизиона БТиМВ
 «Уфа» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3
 «Уфа» — универмаг города Уфы
8498 (Уфа) — малая планета

Аббревиатура 
 УФА (UFA) — киностудия в потсдамском районе Бабельсберг.
 Уральский фонетический алфавит (УФА) — система обозначений, используемая преимущественно для уральских языков.

См. также 
 Новая Уфа
 «Вестник Уфы» — ежедневная общественная, политическая и литературная газета, выходившая в Уфе
 «Вечерняя Уфа» — ежедневная общественно-политическая газета, издающаяся в Уфе
 «Вся Уфа» — городской телевизионный канал города Уфы
 «Древняя Уфа» — республиканский историко-культурный музей-заповедник
 «Киске Уфа» — общественно-политическая и литературно-художественная еженедельная газета, издающаяся в Уфе на башкирском языке
 «Уфа-Алиса» — женский гандбольный клуб.
 «Уфа-Арена» — многофункциональный спортивно-концертный комплекс в Уфе.
 «Уфа-Астория» — гостиница города Уфы
 Уфа-Шигири — деревня в Нижнесергинском районе Свердловской области
 «Уфа-2» — фарм-клуб футбольного клуба «Уфа».
 Уфа II — городище, расположенное на территории города Уфы.

Примечания